Mercedes kan syfta på:

Mercedes-Benz – ett tyskt bilmärke
Daimler-Motoren-Gesellschaft  – byggde bilar med namnet Mercedes mellan 1901 och 1926
Mercedes Grand Prix – Mercedes-Benz formel 1-stall
Mercedes-AMG  – dotterbolag till Mercedes-Benz som utvecklar högprestandaversioner av bilarna
Mercedes (namn) – ett namn och personer med namnet
Mercedes (släkte) – fjärilssläkte med snabbvingar

Geografi

Antarktis 

 Mercedes (ö),

Argentina 

 Partido de Mercedes, kommun, Buenos Aires, 
 Mercedes (kommunhuvudort i Argentina, Buenos Aires), 
 Departamento de Mercedes, kommun, Corrientes, 
 Mercedes (kommunhuvudort i Argentina, Corrientes),

Brasilien 

 Mercedes (kommun i Brasilien), Paraná,

Costa Rica 

 Mercedes (ort i Costa Rica, Heredia), 
 Mercedes (ort i Costa Rica, San José),

Honduras 

 Mercedes (kommun i Honduras, Departamento de Ocotepeque, lat 14,32, long -88,98), 
 Mercedes (ort i Honduras, Departamento de Ocotepeque, lat 14,43, long -89,15),

Mexiko 

 Las Mercedes Esperanza, ort, Chiapas, Simojovel, 
 Mercedes, Mexiko, Chiapas, Tenejapa,